Кен МакКензи Эворд () — награда, ежегодно вручаемая лучшему маркетинговому руководителю Американской хоккейной лиги.

Трофей назван в честь Кена МакКензи, соучредителя, президента и издателя журнала «The Hockey News».

Обладатели

Ссылки
Официальный вэб-сайт AHL
Зал славы AHL
Статистика на Internet Hockey Database